Адаптация може да се отнася за:
 Адаптация, термин в биологията;
 Адаптация, български филм от 1981 година;
 Адаптация., американски филм от 2002 година.